Бетансос (исп. Betanzos) — многозначный термин.

 Бетансос — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. 
 Бетансос — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. 

 Бетансос, Хуан де (1516/19—1576) — испанский историк, конкистадор, переводчик, писец.